Петре (, ,  — варіація імені Петру ())  — грузинська, македонська та румунська форми чоловічого особового імені Петро. Походить від грецького імені Петрос (, Petros, «камінь, скеля»).

Прізвище 

 Петре Адріан — румунський футболіст, нападник.
 Петре Флорентин — румунський футболіст, півзахисник.
 Петре Роберт — фенрік Хельсінської роти Далекарлійського полку, учасник Великої Північної війни 1700—1721 років.

Румунські прізвища
Румунські імена